Појам Рафаела може да се односи на:
 Рафаела (град),
 Rafaela (теленовела),